Příjmení Králík nosí více významných osobností:

 Emil Králík (1880–1946) – český architekt a vysokoškolský pedagog
 František Králík – více lidí
 Ivo Králík (1960–2019) – československý fotbalista
 Jan Králík – více lidí
 Jan Jaroslav Králík (1924–1999) – český malíř a grafik
 Jiří Králík (1952) – český hokejista
 Jiří Králík (filmař) (1957) – bývalý ředitel Letní filmové školy v Uherském Hradišti
 Jiří Králík (basketbalista) (1978) – český basketbalitsta
 Oldřich Králík (1907–1975) – český literární historik, kritik a pedagog
 Václav Králík (1950-2012) - český lední hokejista
 Václav Králík z Buřenic († 1416) – olomoucký biskup